Аркадо-кипрский или южно‑ахейский — диалект древнегреческого языка, на котором говорили жители Аркадии (центральный Пелопоннес) и Кипра. Его сходство с микенским греческим языком, известным по надписям линейным письмом Б, показывает, что аркадо-кипрский диалект является его потомком. Предположительно, на прото-аркадо-кипрском (ок. 1200 до н. э.) говорили ахейцы Пелопоннеса до вторжения дорийцев, поэтому его называют ещё южно‑ахейским.

Изоглоссы кипрского и аркадского субдиалектов подтверждают, что ахейцы поселились на Кипре. Как пишет Павсаний:

Пафос был основан до 1100 до н. э. После появления дорийцев на Пелопоннесе часть населения Аркадии переселилась на Кипр, а оставшиеся были заперты в Аркадских горах. После крушения микенской цивилизации связь прекратилась и кипрский субдиалект стал отличаться от аркадского. Его письмом вплоть до III века до н. э. был кипрский силлабарий

Только в аркадском письме использовалась буква сан, почти до VI века до н. э. Аркадо-кипрский диалект сохранил множество особенностей микенского, рано утерянных в аттическом и ионическом диалектах, напр. звук //, обозначавшийся буквой дигамма.

Ссылки 
 Исихий Александрийский
 A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity- Arcado-Cypriot by A.Panayotou
 C. M. Bowra Homeric Words in Arcadian Inscriptions
 Yves Duhoux, Introduction aux Dialectes Grecs Anciens, Cabay, Lounain-la-Neuve 1983 ISBN 2-87077-177-0
 Rüdiger Schmitt, Einführung in die griechischen Dialekte, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977 ISBN 3-534-05672-8

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Диалекты древнегреческого языка
Языки Кипра
История Кипра